Выезд — название населённых пунктов:

Россия 
 Выезд — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Выезд — село в Сарапульском районе Удмуртии.